Си́кстен То́тцек (; ) — немецкий кёрлингист.

В составе мужской команды Германии участник  (лучшее занятое место — четвёртое). В составе юниорской мужской сборной Германии участник  (лучшее занятое место — четвёртое).

Достижения 
 : серебро (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии